Hu kan som auktorsförkortning betyda:

 Yaoming Hu
 Cheng Hua Hu
 Chi Ming Hu
 Guang-Rong Hu
 Hsen Hsu Hu
 Hai-Qing Hu
 Hung Tao Hu
 Jin-Lin Hu
 Qixiong Hu
 Ren-Liang Hu
 Shiu Ying Hu
 Shu-qin Hu
 Yun-Jin Hu
 Hu Hsien-Hsu

Robotskapade auktorsförkortningar